Кубок шотландской лиги 1946/47 — 1-й розыгрыш Кубка шотландской лиги по футболу. Соревнование началось 19 сентября 1946 года и закончилось 5 апреля 1947 года. Обладателями трофея стали футболисты клуба «Рейнджерс», которые переиграли в финальном поединке своих оппонентов из «Абердина» со счётом 4:0.

Календарь

Ход турнира

Групповой раунд

Группа 1. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 2. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 3. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 4. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 5. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 6. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 7. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Группа 8. Турнирная таблица

Результаты матчей 

 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Победа «Абердина» по сумме двух матчей — 4:2

Победа «Рейнджерс» по сумме двух матчей — 3:2

Победа «Харт оф Мидлотиан» по сумме двух матчей — 5:3

Победа «Хиберниана» по сумме двух матчей — 5:4

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты Кубка шотландской лиги на Wildstat

1947
Шотландия
Шотландия
1946 год в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1947 году